Bogdanovs ist der Familienname folgender Personen:
 Aivars Bogdanovs (* 1965), lettischer Biathlet
 Māris Bogdanovs (* 1979), lettischer Bobsportler